Ricardo Joseph, puede hacer referencia a dos deportistas:

 Rick Joseph (n. Ricardo Emelindo Joseph Harrigan 1939-1979), ex-beisbolista dominicano que compitiera en la Major League Baseball entre 1964 y 1970.

 Ricardo Joseph (n. Ricardo Guillermo Joseph 1959-), expiloto argentino-estadounidense de automovilismo de velocidad, nacido en Detroit, Míchigan y nacionalizado argentino. Compitió en las categorías argentinas de automovilismo Turismo Carretera, TC 2000 y Turismo Nacional. Fue subcampeón en 1992 de la Clase 2 del Turismo Nacional.